Професіональна футбольна група А 2003–04 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вперше здобув Локомотив (Пловдив).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Литекс взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як володар Кубка Болгарії 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2003–04
Болгарія
Болгарія
2003 у болгарському спорті
2004 у болгарському спорті